Foussball Nationaldivisioun 2017/2018 var den 104:e säsongen av högstaligan i fotboll i Luxemburg. Säsongen startade den 4 augusti 2017 och avslutades den 19 maj 2018. F91 Dudelange var regerande mästare inför säsongen då de vunnit sitt trettonde ligamästerskap i föregående säsong, F91 Dudelange lyckades försvara titeln och tog sin fjortonde mästerskapstitel och tredje raka.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Externa länkar
Officiell hemsida 

2017 i Luxemburg
2018 i Luxemburg
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018